Pinhalensi – abitanti di Balneário Pinhal
Pinhalensi – abitanti di Espírito Santo do Pinhal
Pinhalensi – abitanti di Pinhal da Serra
Pinhalensi – abitanti di Pinhal de São Bento
Pinhalensi – abitanti di Pinhal
Pinhalensi – abitanti di Pinhalzinho (San Paolo)
Pinhalensi – abitanti di Pinhalzinho (Santa Catarina)
Pinhalensi – abitanti di Santo Antônio do Pinhal